Davian peut se référer à :

Patronyme 
 Joe Davian (1934-2020), producteur américain de cinéma ;
 Marc d'Aviano (1631-1699), capucin italien béatifié en 2003, connu sous sa langue locale sous le nom de Marco Davian.

Prénom 
 Davian Clarke (1976-), athlète jamaïcain, spécialiste du 400 mètres ;
  (1986-), lutteur cubain.

Toponymie 
 Aviano, village italien connu localement, en frioulan, sous le nom de Davian.

Fiction 
 Owen Davian, antagoniste principal du film Mission impossible 3

Autres 
 Le comportement Davien (en anglais : Davian Behavior), terme utilisé par Robert Dickerman pour décrire la nécrophilie chez les écureuils.

Voir aussi